Plúteo puede referirse a:

 Plúteo (arquitectura), elemento rectangular macizo de madera, metal o piedra, usualmente ornamentado que compartimenta espacios en las basílicas e iglesias medievales.
 Plúteo, armario-atril utilizado como mesa de lectura, principalmente en las bibliotecas medievales y renacentistas.
 Plúteo (protector) o pluteo, protector móvil utilizado por el ejército romano.
 Plúteo (zoología) (latín científico, pluteus),  larva planctónica de los echinoidea y los ophiuroidea.